Городище — загальна назва стародавньої укріпленої оселі. Також топонімічна назва.

Топоніми 
:

Берестейська область:
 Городище — селище міського типу, Берестейська область, Барановицький район
 Городище — село, Берестейська область, Кам'янецький район, Дмитровицька сільська рада.
 Городище — село, Берестейська область, Ляховицький район, Гончаровська сільська рада.
 Городище — село, Берестейська область, Пінський район, Городищенська сільська рада.

Вітебська область:
 Городище — село, Вітебська область, Глибоцький район, Подсвильська сільська рада.
 Городище — село, Вітебська область, Докшицький район, Березковська сільська рада.
 Городище — село, Вітебська область, Докшицький район, Волколатська сільська рада.
 Городище — село, Вітебська область, Полоцький район, Заозерська сільська рада.

Гомельська область:
 Городище — село, Гомельська область, Брагінський район, Малейковська сільська рада.
 Городище — селище, Гомельська область, Буда-Кошельовський район, Кошельовська сільська рада.
 Городище — село, Гомельська область, Петриковський район, Копаткевицька сільська рада.

Гродненська область:
 Городище — село, Гродненська область, Вороновський район, Радунська сільська рада.

Мінська область:
 Городище — село, Мінська область, Березинський район, Богушевицька сільська рада.
 Городище — селище, Мінська область, Дзержинський район, Негорельська сільська рада.
 Городище — село, Мінська область, Крупський район, Холопеницька сільська рада.
 Городище — село, Мінська область, Логойський район, Октябрська сільська рада.
 Городище — селище, Мінська область, Мінський район, Колодищанська сільська рада.
 Городище — село, Мінська область, Мінський район, Щомислицька сільська рада.
 Городище — село, Мінська область, Мядельський район, Княгининська сільська рада.
 Городище — село, Мінська область, Слуцький район, Бокшицька сільська рада.
 Городище — село, Мінська область, Узденський район, Озерська сільська рада.
 Городище — село, Мінська область, Червенський район, Клиноківська сільська рада.
 Городище — село, Мінська область, Червенський район, Колодезька сільська рада.
 Городище — село, Мінська область, Червенський район, Червенська сільська рада.

Могильовська область:
 Городище — село, Могильовська область, Глуський район, Заволочицька сільська рада.
 Городище — село, Могильовська область, Глуський район, Хвастовицька сільська рада.
 Городище — село, Могильовська область, Могильовський район, Семукацька сільська рада.
 Городище — село, Могильовська область, Шкловський район, Городищенська сільська рада.

:
 Городище — село, Дондушенський район

:
Населені пункти та їхні частини
 Городище — село в гміні Вішніце Більського повіту Люблінського воєводства
 Городище — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), тепер у гміні Долгобичів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Городище — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Городище — частина міста Холм в Люблінському воєводстві

:
 Городище — місто, Пензенська область
 Городище — селище міського типу, Волгоградська область
 Городище — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Городище — село, Байкаловський район, Свердловська область
 Городище — село, Велізький район, Смоленська область
 Городище — село, Гагарінський район, Смоленська область
 Городище — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Городище — село, Оренбурзький міський округ, Оренбурзька область
 Городище — село, Рильський район, Курська область
 Городище — село, Сафоновський район, Смоленська область
 Городище — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область
 Городище — село, Старооскольський міський округ, Бєлгородська область
 Городище — село, Тавдинський міський округ, Свердловська область
 Городище — село, Туринський міський округ, Свердловська область

:
 Городище — місто, Черкаська область, Черкаський район
 Городище — селище міського типу, Луганська область, Алчевський район
 Городище — село, Вінницька область, Літинський район
 Городище — село, Вінницька область, Піщанський район
 Городище — село, Волинська область, Луцький район
 Городище — село, Волинська область, Ковельський район
 Городище — село, Волинська область, Луцький район, Боратинська сільська громада
 Городище — село, Волинська область, Луцький район, Городищенська сільська рада
 Городище — село, Житомирська область, Бердичівський район
 Городище — село, Житомирська область, Новогуйвинська селищна громада
 Городище — село, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Городище — село, Житомирська область, Високівська сільська громада
 Городище — село, Житомирська область, Чуднівська міська громада
 Городище — село, Київська область, Білоцерківський район
 Городище — село, Київська область, Бориспільський район
 Городище — село, Луганська область, Старобільський район, Біловодська селищна громада
 Городище — село, Луганська область, Старобільський район, Марківська селищна громада
 Городище — село, Львівська область, Самбірський район
 Городище — село, Львівська область, Стрийський район
 Городище — село, Львівська область, Червоноградський район
 Городище — село, Полтавська область, Чорнухинський район
 Городище — село, Рівненська область, Рівненський район, Березнівська міська громада
 Городище — село, Рівненська область, Рівненський район, Білокриницька сільська громада
 Городище — село, Рівненська область, Рівненський район, Великомежиріцька сільська громада
 Городище — село, Рівненська область, Сарненський район
 Городище — село, Сумська область, Недригайлівський район
 Городище — село, Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Городище — село, Тернопільська область, Козівський район
 Городище — село, Хмельницька область, Деражнянський район
 Городище — село, Хмельницька область, Шепетівський район
 Городище — село, Чернігівська область, Бахмацький район
 Городище — село, Чернігівська область, Коропський район
 Городище — село, Чернігівська область, Менський район
 Городище — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Городище — західна частина міста Марганець
 Городище — зупинний пункт Львівської дирекції залізничних перевезень
 Городище — лінійна вантажно-пасажирська залізнична станція Одеської залізниці
 Городище — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю
 Городище — профілактично-лікувальний заклад у Черкаській області
 Городище ― пам'ятка археології національного значення у с. Стільсько Миколаївського району Львівської області
 Городище — пам'ятка природи в Іванківському районі Київської області
 Городище — пам'ятка природи в Обухівському районі Київської області
 Городище — пам'ятка природи в Лубенському районі Полтавської області
 Городище — пам'ятка природи в Золотоніському районі Черкаської області
 Городище — пам'ятка природи в Глибоцькому районі Чернівецької області

 Городище — колишнє село Іванківського району Київської області
 Городище — колишнє село Переяслав-Хмельницького району, Київської області, зняте з обліку у 1973 році.
 Городище — колишнє село Малинського району Житомирської області
 Городище — колишня назва міста Гребінка на Полтавщині

Інше 
 Городище-Косівське
 Городище-Пустоварівське
 Городищенське
 Нове Городище
 Рудня-Городище
 Старе Городище
 Погоріле Городище

Примітки

Див. також 
 Городок (зупинний пункт)